Жок:
 Жок — массовый молдавский и румынский народный танец.
 Жок — государственный академический ансамбль народного танца Молдавии.